Lodö kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hästbådan (udde), Österbotten, Jakobstadsregionen, 
 Hästbådan (del av en ö), Österbotten, 

Robotskapade Finlandförgreningar